Calima peut désigner :

 la Calima, un vent d'Est chaud et violent des îles Canaries; 
 le río Calima, un fleuve de Colombie;
 le lac Calima, un lac de barrage situé sur le fleuve homonyme;
 la culture Calima, une culture précolombienne de l'ouest de la Colombie;
 Calima el Darién, une municipalité du département de Valle del Cauca, en Colombie;
 , un groupe de musique du monde barcelonais
 Calima, un genre de schizomides de la famille des Hubbardiidae (araignées), ainsi que deux espèces de ce genre :
 Calima bremensis
 Calima valenciorum